

Населені пункти та їхні частини
 Завадки (Завадкі) — село в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Завадкі — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Завадкі — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Завадкі — частина міста Межиріччя в Більському повіті Люблінського воєводства
 Завадкі — частина села Прухна в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки